François Bouffier (1844–1881) foi um oficial não comissionado que participou da Primeira Missão Militar Francesa ao Japão em 1867.

Primeira Missão Militar Francesa ao Japão